Stanisław Włodek (zm. 1615) – polski szlachcic, kasztelan lwowski, wojewoda bełski, starosta halicki i kołomyjski;
 Stanisław Włodek (ur. 1873, zm. 1930) – polski polityk, działacz narodowy, poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–1922);
 Stanisław Włodek (ur. 1919, zm. 1990) – polski hydrobiolog.
 Stanisław Włodek (ur. 1919, zm. 2005) – polski aktor i scenograf.